Robert Williams de Park
Robert Williams Wood
Robert Joseph Paton Williams

Localidades 

Vila Robert Williams

Desambiguação